Glauer ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Alfred Rudolf Glauer (1875–1945), deutscher antisemitischer Okkultist und Verleger, siehe Rudolf von Sebottendorf
 Erich Glauer (1903–1995), deutscher Bildhauer
 Max Glauer (1867–1935), deutscher Fotograf
 Sigismund Glauer (1840–1916), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Klauer